D959 (Indre-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Indre-et-Loire
 D959 (Maine-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Maine-et-Loire